Westlicher Torturm ist der Name folgender Türme:

 Westlicher Torturm (Merenberg), Turm in Merenberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Westlicher Torturm (Pöttmes), Turm in Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern